

Notes et références 

Brive-la-Gaillarde - Toulouse-Matabiau